XXXIII чемпионат Европы по водным видам спорта проходил с 9 по 22 мая 2016 года в Лондоне (Великобритания). Место проведения — олимпийский бассейн «Центр водных видов спорта».

Календарь 
Плавание: 16-22 мая

Прыжки в воду: 9-15 мая

Синхронное плавание: 9-13 мая

Общий зачет по медалям

Плавание

Результаты

Мужчины 

* — участники предварительных заплывов

Женщины

Смешанные дисциплины

Медальный зачёт в плавании

Прыжки в воду

Результаты

Мужчины

Женщины

Смешанная дисциплина

Медальный зачёт в прыжках

Синхронное плавание

Медальный зачёт в синхронном плавании

Примечания

Ссылки 
 

2016